Конрад II Швапски (1173 - Дурлах, 15. август 1196) је био војвода Швабије. Био је син Фридриха Барбаросе и Беатриче I од Бургундије.

Породично стабло 

Рођени 1173.
Умрли 1196.
Војводе Швабије
Хоенштауфен